Irish Masters 1987 var en inbjudningsturnering i snooker som spelades i mars 1987 i Kildare, Irland. Steve Davis vann turneringen efter att ha slagit Willie Thorne i finalen med 9-1. Det var Thornes andra raka finalförlust i denna turnering.

Resultat

Huvudturnering

Källor

Externa länkar
Snooker Scene

1987 i Irland
Snookersäsongen 1986/1987
1987